Ода́рка — украинское женское личное имя, разновидность имени Дарья. В Белоруссии, Черноземье и на юге России — Адарка.

 Примеры носительниц имени
 Романова Одарка Володимирівна
 Бандровская, Одарка Карловна

 Примеры использования имени в художественных произведениях
 Опера «Запорожец за Дунаем».
 Николай Васильевич Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Топоним 
 Одарка — река в Приморском крае.

См. также 
 Адарка (значения)
 Дарья (значения)